Herorandøjen (Coenonympha hero) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er i Europa udbredt i dele af Skandinavien og Mellemeuropa og videre mod øst gennem Polen til de Baltiske lande. Arten er desuden udbredt i Asien gennem den kølige, tempererede del indtil Japan. I Danmark og flere andre europæiske lande er herorandøjen uddød i det 20. århundrede. Den fandtes indtil 1981 på skovenge på Sjælland.

Udseende

Kilder og henvisninger 

 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996. Side 236-237.
 Herorandøje på lepidoptera.dk

Randøjer
Danmarks dagsommerfugle